Јанов може бити:

 Јанов (Прешов), насељено мјесто у округу Прешов, Прешовски крај, Словачка Република
 Јанов (Брунтал), град у округу Брунтал, Моравско-Шлески крај, Чешка Република
 Јанов (Дјечин), насељено мјесто у округу Дјечин, Устечки крај, Чешка Република
 Јанов (Раковњик), насељено мјесто у округу Раковњик, Средњочешки крај, Чешка Република
 Јанов (Рихнов на Књежној), насељено мјесто у округу Рихнов на Књежној, Краловехрадечки крај, Чешка Република
 Јанов (Свитави), насељено мјесто у округу Свитави, Пардубички крај, Чешка Република